Новосельцевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тамбовская область
 Новосельцевское сельское поселение — входит в Тамбовский район

Томская область
 Новосельцевское сельское поселение — входит в Парабельский район